Andrea Bacchetti – pianista italiano
 Andrea Bacchetti – rugbista a 15 italiano